Chupalla puede referirse a:

 el nombre común en Chile de la planta Fascicularia bicolor; o
 el sombrero de paja chupalla, hecho con las hojas de esa planta.